RBG steht für:
 Air Arabia Egypt, eine ägyptische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Rechenzentrale Bayerischer Genossenschaften eG
 Regalbediengerät, ein schienengeführtes, einspuriges Fahrzeug zur Bedienung der Waren in einem Hochregallager
 Reichsbürgergesetz, eines von drei Nürnberger Gesetzen, die am 15. September 1935 verabschiedet wurden
 Robert-Bosch-Gesamtschule (Hildesheim), eine staatliche integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 
 Municipal Airport Roseburg, Flughafen in Roseburg, US-Bundesstaat Oregon nach dem IATA-Code
 bhutanisches Kfz-Kennzeichen für Royal Bodyguard
 Regental Bahnbetriebsgesellschaft, Kurzform, Teil der Regentalbahn 
 Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Supreme Court der Vereinigten Staaten von 1993–2020
 RBG, Originaltitel von RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit, US-amerikanischer Dokumentarfilm über Ruth Bader Ginsburg

RbG steht für:
 Rheinsberger Gewässer, staugeregelte Nebenwasserstraße in Brandenburg

Siehe auch:
 Royal Botanic Gardens
 Verwechslungsmöglichkeit (RBG – RGB) für die Grundfarben Rot, Grün und Blau im RGB-Farbraum

Abkürzung